Иракският космически апарат е неизяснен по вид обект, изстрелян от Ирак на 5 декември 1989 година.

Обектът излита на борда на ракета Ал-Абид и извършва 6 орбити около Земята, след което навлиза в атмосферата и изгаря. Предполага се, че това не е бил истински спътник, а пробно устройство, целящо да провери ефективността на иракските космически технологии. Възможно е обектът да е бил част от ракета „С-75 Двина“, която на практика е представлявала 3-та степен на ракетата-носител.

Края на иракската космическа програма вероятно е поставила Войната в Залива от 1990-1991 г.

Наука в Ирак
Изкуствени спътници